Tensiometer bezeichnet Messgeräte für:

 die Feuchtigkeit im Boden, siehe Tensiometer (Bodenfeuchte)
 die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten, siehe Tensiometer (Oberflächenspannung)
 die Spannung einzelner Speichen an Speichenlaufrädern, siehe Tensiometer (Speichenspannung)